En aquesta llista de ciutats de Rússia per població s'hi mostren les ciutats russes amb una població superior a 50.000 habitants. Les dades de població corresponen als cens oficials del 2010 i del 2014.

Llistes de ciutats